De Grand Prix-wegrace van Maleisië 2018 was de achttiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2018. De race werd verreden op 4 november 2018 op het Sepang International Circuit nabij Sepang, Maleisië.

In de Moto2 werd Francesco Bagnaia kampioen door het behalen van een derde plaats in de race, wat genoeg was om voldoende voorsprong op te bouwen zodat zijn als tweede geëindigde rivaal Miguel Oliveira hem niet meer kon achterhalen in het kampioenschap. In de Moto3 werd Jorge Martín kampioen door het winnen van de race, waardoor zijn rivalen Marco Bezzecchi en Fabio Di Giannantonio hem niet meer in konden halen.

Uitslag

MotoGP 
Jorge Lorenzo werd na de eerste vrije training vanwege een blessure vervangen door Michele Pirro.

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2018
Maleisië